Termenul german „Unterfranken” (Franconia Inferioară) se poate referi la:
Unterfranken - regiune administrativă de tip Regierungsbezirk în landul Bavaria, Germania
Bezirk Unterfranken - unitate administrativă de tip Bezirk în Bavaria, Germania.